Schleußbach ist ein Gewässername in Bayern:

 Schleußbach (Loisach), Bach, der sich verliert in der weiten Schilfzone des Rohrsees rechts der Loisach unterhalb von Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Schleußbach (Pfreimd) – zwei Zuflüsse der Pfreimd; flussabwärts:
 Schleußbach (Pfreimd, Kleßberg), rechter Zufluss bei Kleßberg, Markt Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Schleußbach (Pfreimd, Reisach), linker Zufluss im Pfreimdstausee Trausnitz bei Reisach, Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf